Nikola Jovanović peut désigner :
Nikola Jovanović (1948-), un homme politique serbe, député à l'Assemblée nationale ;
Nikola Jovanović (1952-), un footballeur yougoslave ;
Nikola Jovanović (1990-), un taekwondoiste serbe ;
Nikola Jovanović (1994-), un joueur serbe de basket-ball.